Departamento La Capital ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:
* Departamento La Capital (Santa Fe) in Argentinien
 Departamento Juan Martín de Pueyrredón in Argentinien, ehemals La Capital

siehe auch
Departamento Capital